Sin-che je čínské místopisné jméno které může označovat

 Sin-che (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Sin-che (Sin-ťiang) nebo Toksu – okres v prefektuře Aksu v autonomní oblasti Sin-ťiang;
 Sin-che nebo Sin-ťiang (přítok jezera Pcho-jang) – řeka v Ťiang-si.